Herenbrug (Leiden)
 Herenbrug (Utrecht)
 Herenbrug (Den Haag)
 het turntoestel brug met ongelijke leggers